GMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Greymouth (Nuova Zelanda)